Le mot genre peut désigner plusieurs notions  :
 en biologie, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires ;
 en mathématiques, le genre est une propriété de plusieurs types de surfaces ou de courbes ;
 en physique, le genre est une propriété d'un quadrivecteur ;
 en sciences sociales, le genre fait référence aux processus et rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de « sexe », « genre » et de « sexualité » ;
 en linguistique, le genre grammatical est une caractéristique des noms dont les catégories sont limitées à deux ou trois pour les langues indo-européennes (généralement le masculin et le féminin avec parfois le neutre) ;
 dans les arts, le genre est classification typologique des œuvres qui réfère à un ensemble traditionnel de caractéristiques matérielles, formelles et finales (genre cinématographique, genre musical, genre littéraire, etc.).

Voir aussi 
 
 Langage épicène